«Последний танец» () — кинофильм режиссёра Брюса Бересфорда.

Теглайн фильма: «Порой правосудие — преступление» (Sometimes justice is a crime) Съемки картины проходили с 9 марта по 19 мая 1995 года в Нэшвилле.

Сюжет 
 — убийца, приговорена к смертной казни. Но её молодой адвокат из комиссии по помилованию  старается спасти от исполнения приговора. Между адвокатом и заключённой завязываются близкие отношения. Это первое дело Хэйса, юноши из богатой семьи, долгое время путешествовавшего по всему миру после окончания института. На новой работе все относятся к нему как к баловню судьбы, но видя его желание доказать свою профессиональную пригодность, дают ему это безнадёжное дело для проверки, и оно становится для него чрезвычайно принципиальным. Молодой человек внимательно его изучает, встречается с родственниками и знакомыми погибших и заключённой, обходит пороги всех инстанций, добираясь до самых верхов и пытаясь доказать, что за 12 лет с момента совершения преступления Синди стала другим человеком и добиться пересмотра приговора и его замены пожизненным заключением. Но везде его ждёт стена непонимания. Родственники погибших не готовы простить даже спустя долгие годы, чиновникам происходящее мало интересно.

В ролях 
 Шэрон Стоун — Синди Лиггетт
 Роб Морроу — Рик Хэйс
 Рэнди Куэйд — Сэм Бёрнс
 Питер Галлахер — Джон Хэйс
 Джейн Брук — Джилл
 Джек Томпсон — губернатор
 Пемела Тайсон — Линда
 Скит Ульрих — Билли
 Дон Харви — Даг
 Дайэн Селлерс — Реджи
 Патриция Френч — Фрэнсис
 Дэйв Хэйгер — детектив Волло
 Кристин Кэттелл — Луиза
 Пег Аллен — Хелен
 Дайэна Тэйлор — Этта
 Джон Каннингем — Уильям Макгир
 Ральф Уилкокс — Райс
 Кен Дженкинс — Леверти
 Элизабет Омилами — офицер Малкей
 Чарльз Даттон — Джон Генри Риз (в титрах не указан)

Примечания

Ссылки 
 Рецензия к фильму на сайте «ВидеоГид» 

Фильмы-триллеры США
Фильмы-драмы США
Смертная казнь в фильмах
Фильмы на английском языке